Enhco ist der Familienname von:

 David Enhco (* 1986), französischer Jazzmusiker
 Thomas Enhco (* 1988), französischer Jazzmusiker